Hans Gerner ist der Name folgender Personen:

* Hans Gerner (Karikaturist) (1893–1946), deutscher Lehrer und Karikaturist
 Hans Jürgen Gerner (* 1941), deutscher Mediziner